Saint-Ouen je ime več francoskih krajev, imenovanih po rouenskem škofu sv. Audoinu (francosko Saint Ouen):

 Saint-Ouen, kraj in občina v departmaju Charente-Maritime,
 Saint-Ouen (Loir-et-Cher),
 Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
 Saint-Ouen (Somme),
 Saint-Ouen (otok Jersey),

Glej tudi 
Saint-Ouen-d'Attez, kraj in občina v departmaju Eure,
Saint-Ouen-d'Aunis (Charente-Maritime),
Saint-Ouen-de-la-Cour (Orne),
Saint-Ouen-de-Mimbré (Sarthe),
Saint-Ouen-de-Pontcheuil (Eure),
Saint-Ouen-des-Alleux (Ille-et-Vilaine),
Saint-Ouen-des-Besaces (Calvados),
Saint-Ouen-des-Champs (Eure),
Saint-Ouen-de-Sécherouvre (Orne),
Saint-Ouën-des-Toits (Mayenne),
Saint-Ouën-des-Vallons (Mayenne),
Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure),
Saint-Ouen-Domprot (Marne),
Saint-Ouen-du-Breuil (Seine-Maritime),
Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger (Calvados),
Saint-Ouen-du-Tilleul (Eure),
Saint-Ouen-en-Belin (Sarthe),
Saint-Ouen-en-Brie (Seine-et-Marne),
Saint-Ouen-en-Champagne (Sarthe),
Saint-Ouen-la-Rouërie (Ille-et-Vilaine),
Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise),
Saint-Ouen-le-Brisoult (Orne),
Saint-Ouen-le-Houx (Calvados),
Saint-Ouen-le-Mauger (Seine-Maritime),
Saint-Ouen-le-Pin (Calvados),
Saint-Ouen-lès-Parey (Vosges),
Saint-Ouen-les-Vignes (Indre-et-Loire),
Saint-Ouen-Marchefroy (Eure-et-Loir),
Saint-Ouen-sous-Bailly (Seine-Maritime),
Saint-Ouen-sur-Gartempe (Haute-Vienne),
Saint-Ouen-sur-Iton (Orne),
Saint-Ouen-sur-Loire (Nièvre),
Saint-Ouen-sur-Maire (Orne),
Saint-Ouen-sur-Morin (Seine-et-Marne),
La Croix-Saint-Ouen (Oise.